Garwolin (district), een district in het Poolse woiwodschap Mazovië
 Garwolin (gemeente), een gemeente in bovenstaand district
 Garwolin (stad), een stad in bovenstaande gemeente